Coulommiers bezeichnet:

Coulommiers, eine Stadt im französischen Département Seine-et-Marne
Coulommiers-la-Tour, eine Gemeinde im französischen Département Loir-et-Cher
Coulommiers (Käse), ein französischer Weichkäse
Kanton Coulommiers im französischen Département Seine-et-Marne